Крістінссон — ісландське прізвище.

Відомі носії 
 Арі Крістінссон (* 1951), ісландський оператор.
 Б'ярні Тор Крістінссон (народився 1967), ісландський оперний співак.
 Рунар Крістінссон (* 1969), ісландський футболіст.